Strada statale 7 – strada statale albanese
 Strada statale 7 – strada statale polacca
 Strada statale 7 Via Appia – strada statale italiana
 Strada statale 7 – strada statale slovena